Тарнов:
 Тарнув (Тарнов) — город в Польше
 Тарнов — город в Германии
 Тарнов, Фриц (1880—1954) — видный немецкий социал-демократический профсоюзный деятель, автор теории «экономической демократии».

См. также 
 Тарнув